Esquenta pode se referir a:

 Esquenta!, programa de variedades exibido pela Rede Globo
 Esquenta (RedeTV!), extinto game show
 Esquenta, ato de consumir bebida antes de sair de casa
 The Benchwarmers, filme conhecido no Brasil como Esquenta-Banco

Desambiguações de televisão